O Município é um periódico editado na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais.

Fundado em 8 de junho de 1911 por João Stockler Coimbra, pertence hoje a João Brant Ribeiro.

Jornais de Minas Gerais
Ponte Nova